Белеулі — гірський хребет в гірській системі Паміру, Таджикистан
 Белеулі — пік в хребті Саукдара, Памір
 Белеулі — річка в Таджикистані, притока річка Сауксай
 Белеулі — льодовик в хребті Белеулі, Памір